Eastman Kodak – koncern zajmujący się produkcją sprzętu fotograficznego i filmowego
 Kodak Theatre – amerykański teatr w Hollywood w Kalifornii, znany z corocznych ceremonii wręczenia Oscarów
 Kodak Tower – wieżowiec w Rochester, główna siedziba Eastman Kodak
 Kodak Black – amerykański muzyk, filantrop i przestępca
 Heart Break Kodak – album muzyczny Kodaka Blacka
Haitian Boy Kodak – EP Kodaka Blacka